Isparta ou Esparta é uma província () do centro-sudoeste da Turquia, situada na região (bölge) do Mediterrâneo (em turco: Akdeniz Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009).